Helmhold III. ist der Name folgender Personen:

 Helmold II. von Plesse (belegt 1191/1213; † vor 1226) Edelherr im Gefolge des Herzogs Heinrich der Löwe und seines Sohnes Kaiser Otto IV. wurde in der früheren Forschung als Helmold III. von Plesse bezeichnet
 Helmold III. (Schwerin) († 1299?), Graf von Schwerin